Kerkom (Boutersem), een deelgemeente van Boutersem in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Kerkom-bij-Sint-Truiden, een deelgemeente van Sint-Truiden in de Belgische provincie Limburg